Die Telecom Italia Masters 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 8. bis 16. Mai 2004 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Jennifer Capriati mit 3:6, 6:3 und 7:66. Im Doppel gewann die Paarung Nadja Petrowa / Meghann Shaughnessy mit 2:6, 6:3 und 6:3 gegen Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Telecom Italia Masters 2004 fand vom 8. bis 10. Mai 2004 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Rom